Bàcul (os), os present al penis d'alguns grups de mamífers 
 Bàcul pastoral, bastó que porten els bisbes